Slovo granát může znamenat:

 Granát (minerál) – minerál, který se používá mj. jako drahý kámen.
 Granát (zbraň)
 Obranný granát
 Útočný granát
 Dělostřelecký granát
 Granát (Lužické hory) – vrchol v Lužických horách
 Granát (pivo) – značka českého piva
 Granát (heraldika) – heraldické znamení vojevůdců
 Granát Turnov – šperkařská firma se sídlem v Turnově

Externí odkazy